Jasnosirja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jasnosirja (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy
 Jasnosirja (Winkiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi